RHP steht für:
 Rödelheim Hartreim Projekt, eine deutsche Hip-Hop-Band
 Rheinhessen-Pfalz, ein Regierungsbezirk in Rheinland-Pfalz
 Right Hand Path (Pfad der rechten Hand), ein Begriff aus dem Hindu-Tantra
 Ramechhap Airport in Nepal, nach dem IATA-Flughafen-Code

RHP